Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 1994/1995 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Группа A

«Гётеборг» (Гётеборг)

«Барселона» (Барселона)

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) 

* В матче 6-го тура «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай» мяч в свои ворота забил Бюлент Коркмаз.

«Галатасарай» (Стамбул)

Группа B

«Пари Сен-Жермен» (Париж)

«Бавария» (Мюнхен)

«Спартак» (Москва)

«Динамо» (Киев)

Группа C

«Бенфика» (Лиссабон)

«Хайдук» (Сплит)

«Стяуа» (Бухарест)

«Андерлехт» (Брюссель)

Группа D

«Аякс» (Амстердам) 

* В матче 5 тура «Милан» — «Аякс» мяч в свои ворота забил Франко Барези.

«Милан» (Милан)

«Казино» (Зальцбург)

АЕК (Афины)

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 1994/1995

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика матчей на официальном сайте Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Sportbox.ru

1994/1995|состав